Элизабет Томасина Мид-Смит известна под псевдонимом Л. Т. Мид (; 1844, Бандон графство Корк, Ирландия - 26 октября 1914, Великобритания) — ирландская , , феминистка. Элизабет Мид-Смит по праву считается «прародительницей» такого направления в литературе, как «школьные романы».

Биография 
Дочь протестантского священника. С детства хотела стать писательницей.
Отправилась в Лондон, где проводя много времени в читальном зале Британского музея, самостоятельно подготовила себя к писательской карьере. Дебютировала в 1861 году. Её первые произведения появились когда Элизабет было 17 лет.

Наиболее известны её романы для девочек и женщин, которые сразу стали пользоваться огромной популярностью (некоторые из них выходили в серии «Маленькие женщины» — «Девичий мирок», «Школьная королева», «Чудесный замок» и др.).

Писательница пробовала свои силы и в других жанрах, создав целый ряд сентиментальных, религиозных, исторических, приключенческих и детективных романов и повестей. Её литературное наследие состоит из 300 произведений, включая короткие рассказы и статьи в журналах. В первые несколько лет после её смерти появилось не менее одиннадцати новых книг под её именем.

Редактировала популярный женский журнал «Аталанта».

В сентябре 1879 года вышла замуж за Альфреда Тулмина Смита.

Избранные произведения для детей и юношества 

 Scamp and I: A Story/Study of City Byways (1872)
 Lettie’s Last Home (1876)
 David’s Little Lad (1877)
 Water Lilies and Other Tales (1878)
 The Children’s Kingdom: The Story of a Great Endeavor (1878)
 Outcast Robin, or Your Brother and Mine: A Cry from the Great City (1878)
 Great St. Benedict’s: A Tale (1879, aka Dorothy’s Story, or Great St. Benedict’s)
 Water Gipsies: A Story of Canal Life in England (1879, as …or [The Adventures of] Tag, Rag and Bobtail 1893)
 Dot and Her Treasures (1879)
 Andrew Harvey’s Wife (1880)
 A Dweller in Tents (1880)
 Mou-Setse, a Negro Hero, with The Orphan’s Pilgrimage (1880)
 Mother Herring’s Chicken (1881)
 The Children’s Pilgrimage (1883)
 Scarlet Anemones (1884, repr 1897 as … & Ellie and Esther)
 The Autocrat of the Nursery (1884)
 The Angel of Love (1885)
 A Little Silver Trumpet (1885)
 A World of Girls: The Story of a School (1886)
 The Palace Beautiful: A Story for Girls (1887)
 Sweet Nancy (1887, aka …& Two Lilies)
 Deb and the Duchess: A Story for Girls (1888, as …for Boys and Girls 192-)
 Nobody’s Neighbors (1888)
 A Band of Three (1888)
 The Golden Lady (1889)
 Polly: A New-Fashioned Girl (1889, 1910)
 The Little Princess of Tower Hill (1889)
 Those Boys, a Story for All Little Fellows (189-?, 1912)
 The Honorable Miss: The Story of an Old-Fashioned Town (2v., 1890)
 Frances Kane’s Fortune, [or] What Gold Cannot Buy (1890)
 A Girl of the People (1890)
 Little Trouble-the-House (1890)
 Engaged to Be Married: A Tale of Today (1890, repr 1917 as Daughters of Today)
 The Heart of Gold (1890)
 Dickory Dock (1890)
 Just a Love Story (1890, repr 1900 as The Beauforts)
 The Beresford Prize (1890)
 Marigold (1890)
 Hepsy Gipsy (1891)
 A Sweet Girl Graduate (1891, updated c. 1910 as Priscilla’s Promise)
 The Children of Wilton Chase (1891)
 Little Mary and Other Stories (1891)
 Bashful Fifteen (1892)
 Jill, A Flower Girl (1892)
 Four on an Island: A Story of Adventure (1892, aka: A Book for the Little Folks)
 The Lady of the Forest: A Story for Girls (1892)
 Out of the Fashion (1892)
 Beyond the Blue Mountains (1893)
 Betty, A School Girl (1894)
 Red Rose and Tiger Lily; or, In a Wider World (1894)
 Girls, New And Old (1895)
 The House of Surprises: A Story for Girls (1896)
 Good Luck: A Story for Girls (1896)
 A Girl in Ten Thousand (1896, repr [date?] as …, & My Sister Kate)
 Playmates: A Story for Boys and Girls (1896)
 The Merry Girls of England (1896)
 A Little Mother to the Others (1896)
 Wild Kitty: A School Story (1897, aka A Story of Middleton School)
 Bad Little Hannah: A Story for Girls (1897)
 Catalina: Art Student (1897)
 A Handful of Silver (1897)
 A Bunch of Cherries: A Story of Cherry Court School (1898)
 Cave Perilous (1898)
 The Rebellion of Lil Carrington (1898)
 Mary Gifford, M.B./S.(1898)
 Me and My Dolls: The Story of the Joys and Troubles of Miss Bo-Peep and Her Doll Family…[&] The Strange Adventures of Mopsy and Hans (1898)
 A Public School Boy: A Memoir of H. S. Wristbridge (1899)
 The Desire of Men: An Impossibility (1899)
 The Odds and the Evens (c. 1899)
 A Brave Poor Thing (1899)
 The Temptation of Olive Latimer (1899)
 Light o' the Morning: The Story of an Irish Girl (1899)
 How Nora Crena Saved Her Own (19--)
 The Time of Roses: A Story for Girls (1900)
 A Lonely Puppy, & The Tambourine Girl (1890)
 Daddy’s Girl (1900, repr 1911 as …& Consuelo’s Quest of Happiness)
 A Big Temptation and Other Stories (1900)
 Miss Nonentity: A Story for Girls (1900)
 Girls of the True Blue: A School Story (1901)
 The New Mrs. Lascelles (1901, repr 1916 as Mother Mary: A Story/Study for Girls)
 The Cosey Corner, Or How They Kept A Farm (1901)
 A Sister of the Red Cross: A Tale of the South African War (1901, aka A Story of Ladysmith)
 A Very Naughty Girl (1901)
 The Rebel of the School (1902)
 The Girls of the Forest (1902)
 The Squire’s Little Girl (1902)
 Drift (1902)
 The Princess Who Gave Away All, & The Naughty One of the Family (1902)
 Margaret (1902)
 Queen Rose: A Girl’s Story (1902)
 The Manor School (1903)
 Peter the Pilgrim: The Story of a Boy and His Pet Rabbit (1903)
 The Witch Maid (1903)
 A Gay Charmer: A Story for Girls (1903)
 Stories from the Old, Old Bible (1903)
 That Brilliant Peggy (1903)
 Tic-Tac-Too, & Butterfly Valley (1903)
 Petronella, & The Coming of Polly (1904)
 The Girls of Mrs. Pritchard’s School (1904)
 A Madcap (1904)
 Nurse Charlotte (1904)
 A Modern Tomboy: A Story for Girls (1904)
 A Bevy of Girls (1905)
 A Young Mutineer: A Story for Girls (1905)
 The Colonel and the Boy (1906)
 A Golden Shadow (1906)
 The Hill-Top Girl (1906)
 Turquoise and Ruby (1906)
 Sue: The Story of a Little Heroine and Her Friend (1906; aka [A] Young Heroine: A Story of Sue and Her Friend?)
 Queen of the Day (1906)
 A Girl from America (1907)
 The Red Cap of Liberty (1907)
 The Little School-Mothers: A Story for Girls (1907)
 The Scamp Family: A Story for Girls (1907)
 Three Girls from School (1907)
 The Lady of Jerry Boy’s Dreams: A Story for Girls (1907)
 The Court Harman Girls (1908)
 Betty of the Rectory (1908)
 Sarah’s Mother (1908, repr 1914 as Colonel Tracy’s Wife)
 The School Queens: A Story for Girls (1908/10)
 Blue of the Sea (1909)
 Blue Shoes and Black (1909)
 Daddy’s Boy (1909)
 Betty Vivian: A Story of Haddo Court School (1910)
 Rosa Regina: A Story for Girls (1910)
 Nance Kennedy (1910)
 Pretty-Girl and the Others (1910)
 Their Little Mother: A Story for Girls (1910)
 The Girls of Merton College (1911)
 For Dear Dad: A Story for Girls (1911)
 Corporal Violet (1912)
 How It All Came Round (1912)
 Kitty O’Donovan: A School Story (1912)
 The Chesterton Girl Graduates: A Story for Girls (1913)
 The Girls of King’s Royal: A Story for Girls (1913)
 The School Favorite: A School Girls Story (1913)
 Golden Hours Story Book (1913)
 A Band of Mirth (1914)
 The Wooing of Monica (1914)
 The Queen of Joy (1914)
 The Girls of Castle Rocco: A Home Story for Girls (1914)
 Greater Than Gold (1915)
 The Daughter of a Soldier: A Colleen of South Ireland (1915)
 Jill, the Irresistible (1915)
 Winter Fun for Merry Hearts (1915)
 Hollyhock: A Spirit of Mischief (1916)
 Better Than Riches (1917)
 Cassie, & Little Mary'' (1919)

Примечания

Ссылки 
 Meade, L. T., 1844—1914
 Books by Meade, L. T.

Детские писательницы Ирландии
Писательницы Ирландии
Писатели фэнтези Ирландии
Литераторы, известные под псевдонимами
Писательницы-фантасты
Авторы любовных романов
Писательницы XIX века
Писательницы XX века
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы
Авторы детективной прозы
Деятели феминизма Ирландии